Tout ou rien peut désigner :

 Tout ou rien : principe informatique binaire : 0 ou 1  
 Tout ou rien (cahier I : L'Écriture), essai de Varlam Chalamov sur la poésie (années 1960-1970) 

 Tout ou rien (Go for Broke!), film de Robert Pirosh de 1951
 Tout ou rien (Nothing But the Best), film de 1964 de Clive Donner
 Tout ou rien, film australien sorti en 2004

Notes et références